Castellina puede referirse a:
 Castellina in Chianti, localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana
 Castellina Marittima, localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana